Charte de la transition peut désigner :
 Charte de la transition burkinaise de 2014 ;
 Charte de la transition burkinaise de mars 2022 ;
 Charte de la transition burkinaise d'octobre 2022 ;
 Charte de la transition centrafricaine ;
 Charte de la transition guinéenne ;
 Charte de la transition malienne ;
 Charte de la transition tchadienne.